De elfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 12 juli 2012 over een afstand van 148 kilometer van Albertville naar La Toussuire.

Parcours 
In de elfde etappe trok het peloton de Alpen in, in de Savoie. Al snel begon de klim van de buitencategorie naar de Col de la Madeleine boven Valmorel. Vervolgens was er nog een klim van de buitencategorie naar de Col de la Croix-de-Fer, een van de 2e categorie naar de Col du Mollard en de slotklim naar La Toussuire (1e categorie) in het skigebied Les Sybelles.

Verloop 
In het begin van de rit werd een kopgroep gevormd van 28 renners, waarvan er bij de beklimming van de Col de la Croix-de-Fer nog 12 over zijn: Chris Horner, Christophe Kern, Pierre Rolland, Daniel Martin, Blel Kadri, Joeri Trofimov, Laurens ten Dam, Vasil Kiryjenka, Chris Anker Sørensen, Fredrik Kessiakoff, Robert Kišerlovski en Peter Velits. Kern deed het meeste werk, kennelijk in dienst van zijn ploeggenoot Rolland. In het peloton ging Cadel Evans in de aanval, hij had echter niet de kracht om dit voort te zetten, zijn knecht Tejay van Garderen die met hem in de aanval was, moest zich zelfs inhouden. Kessiakoff en Rolland streden met elkaar om de punten voor de bergprijs, die uiteindelijk met minimaal verschil door Kessiakoff gewonnen werden.

Na een hergroepering kwamen Kišerlovski en Rolland samen vooraan. Kiryjenka en Sørensen weten hen bij te halen, maar Kišerlovski en Rolland ontsnappen opnieuw. Op de slotklim liet Rolland Kišerlovski achter, en reed alleen aan kop. In de groep van de favorieten viel Nibali aan, in gezelschap van Van den Broeck en Pinot. Froome en Wiggins leidden de kleine groep van overgebleven favorieten met verder Evans, Van Garderen en Schleck. Evans kon het tempo niet bijbenen, en moest Wiggins en Froome laten gaan. Nadat Nibali en de zijnen waren bijgehaald, kwam ook Wiggins in de problemen door het tempo van Froome, maar deze hield in om zijn teamcaptain weer te laten aansluiten. Van de oorspronkelijke aanvallers wist alleen Rolland voor de groep met klassementsrijders te blijven, en won dan ook de etappe, voor Pinot en Froome. Evans verloor 1.5 minuut, waardoor Froome en Nibali hem in het algemeen klassement inhaalden. Mensjov verloor zelfs 13 volle minuten, en viel uit de top 10.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Fabian Cancellara (RadioShack-Nissan-Trek); ging niet meer van start, omdat zijn vrouw ieder moment kan bevallen.
  Rob Ruijgh (Vacansoleil-DCM); opgave
  Bauke Mollema (Rabobank); opgave
  Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM); opgave
  Mark Renshaw (Rabobank); opgave
  Gustav Larsson (Vacansoleil-DCM); opgave
  Alessandro Petacchi (Lampre-ISD); buiten tijd
  Joeri Krivtsov (Lampre-ISD); buiten tijd

Externe links
 De route van de 11e etappe in Google Maps

11
Ronde van Frankrijk 201211
Sport in Savoie
Fontcouverte-la-Toussuire